Парламентские выборы в Анголе прошли 23 августа 2017 года, хотя на 15 избирательных участках голосование было перенесено на 26 августа. Главный кандидат победившей партии автоматически становился президентом. Окончательные результаты были обнародованы 6 сентября 2017 года. В результате выборов большинство голосов вновь получило Народное движение за освобождение Анголы — Партия труда (МПЛА), её руководитель Жуан Лоренсу стал президентом Анголы.

Избирательная система 
Национальная ассамблея Анголы состоит из 220 депутатов. Из них 130 депутатов избираются по партийным спискам по пропорциональной системе. Остальные 90 мест распределяются по провинциальным округам, распределение проходит методом Д’Ондта. Избирать имеют право жители, достигшие 18 лет. Кандидаты должны быть не моложе 35 лет.

Результаты

Примечания 

Ангола
Парламентские выборы в Анголе
2017 год в Анголе